In Your Arms (Chef'Special), een nummer van Chef'Special uit 2014
In Your Arms (Destine), een muzieknummer
De Engelse titel van de Deense film I dine hænder uit 2015